El término tráfico puede referirse a:

Comercio 
 Tráfico ilegal (desambiguación) de personas, de mercancías, de dinero, de influencias, etc.

Informática 
 Tráfico web

Medicina 
 Tráfico intracelular de membranas en células eucariotas

Telecomunicaciones 
 Tráfico telefónico

Vehículos 
 Accidente de tráfico
 Atasco
 Tránsito vehicular
 Información sobre el estado del tráfico
 Ingeniería de tráfico (transporte)
 Multa de tráfico
 Policía de tráfico
 Señales de tráfico